Stanley Kerr (1894–1976) – amerykański biochemik 
 Stanley Kerr – amerykański lekkoatleta, sprinter